Kapiti, een eiland voor de kust van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland;
Kapiti Coast (district), een district in Nieuw-Zeeland;
Kapiti Coast (kust), een kustlijn in Nieuw-Zeeland;